Eruzione del Vesuvio del 79
 Eruzione del Vesuvio del 1631
 Eruzione del Vesuvio del 1861
 Eruzione del Vesuvio del 1906
 Eruzione del Vesuvio del 1929
 Eruzione del Vesuvio del 1944
 Eruzione del Vesuvio – documentario del 1906